Stolbowoje steht für:

 Stolbowoje (Kaliningrad), Ort im Rajon Osjorsk in der russischen Oblast Kaliningrad 
 Stolbowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Ort im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad